Nazionale di pallanuoto femminile della Serbia
 Nazionale di pallanuoto maschile della Serbia